Il singolare del torneo di tennis Lisbon Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Sánchez che ha battuto in finale Jiří Vaněk 6-4, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 German Puentes-Alcaniz (primo turno)
 Jiří Vaněk (finale)
 Michal Tabara (quarti di finale)
 Andrej Stoljarov (primo turno)

 Jean-René Lisnard (semifinali)
 Francisco Costa (primo turno)
 Eduardo Nicolas-Espin (secondo turno)
 Attila Sávolt (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lisbon Challenger 2000